Héctor Silva (1940-2015), calciatore uruguaiano
 Héctor Luis Silva – rugbista a 15 e allenatore di rugby argentino